Le district du Ceredigion (district of Ceredigion en anglais) est une ancienne zone de gouvernement local de deuxième niveau du pays de Galles.

Créé au  au sein du comté du Dyfed par le Local Government Act 1972, il est aboli le  en vertu du Local Government (Wales) Act 1994. Son territoire est constitutif du comté du Cardiganshire institué à partir du .

Géographie 
Le territoire du district relève du comté administratif du Cardiganshire. Au , il constitue, avec les districts de Carmarthen, de Dinefwr, de Llanelli, de Preseli et du South Pembrokeshire, le comté du Dyfed, zone de gouvernement local de premier niveau créée par le Local Government Act 1972.

Alors que le district admet  au recensement de 1981,  sont comptabilisés lors du recensement de 1991. La superficie du territoire du district est évaluée à  en 1978.

Toponymie 
Simplement défini par un ensemble de territoires par le Local Government Act 1972, le district prend le nom officiel de Ceredigion en vertu du Districts in Wales (Names) Order 1973, un décret en Conseil du  pris par le secrétaire d’État pour le Pays de Galles.

Ainsi, le district tient son appellation du , une région du sud-ouest du pays de Galles.

Histoire 
Le district du Ceredigion est érigé au  à partir des territoires suivants :
 le borough municipal d’Aberystwyth ; 
 le borough municipal de Cardigan ; 
 le district municipal de Lampeter ; 
 le district urbain d’Aberaeron ; 
 le district urbain de New Quay ; 
 le district rural d’Aberystwyth ; 
 le district rural de Teifiside ; 
 et le district rural de Tregaron.

Le district est aboli au  par le Local Government (Wales) Act 1994, son territoire relevant désormais du comté du Cardiganshire au sens de la loi.

Notes et références

Note

Références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .

Articles connexes 
 Gouvernement local au pays de Galles
 Subdivisions du pays de Galles

Lien externe 
 Site officiel du conseil du comté du Ceredigion

Dyfed
District au pays de Galles
Division administrative fondée en 1974
Division administrative disparue en 1996